Дорота Сегда (; род. 1966) — польская актриса театра и кино, а также педагог — профессор искусства и ректор краковской Академии театральных искусств имени Станислава Выспяньского.

Биография 
Родилась 12 февраля 1966 года. Внучка Владислава Сегды — польского фехтовальщика, призёра Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Окончила в Кракове среднюю школу короля Яна III Собеского и Академию Людвика Сольского. С 1987 года — актриса Старого театра в Кракове. Также работала в варшавском Национальном театре. 

Она была дважды лауреатом премии, присуждаемой редакцией польского театрального журнала «»: в сезоне 1992/1993 за роль Саломеи в Śnie srebrnym Salomei и в сезоне 1996/1997 за роль Маргариты в «Фаусте».

Также снималась в кино и на телевидении, дебютировав в 1989 году в главной роли в венгерском фильме Ильдико Эньеди «Мой XX век».

С 2001 года замужем за композитором .

Награждена золотой и серебряной медалями «За заслуги в культуре Gloria Artis», а также .

Фильмография 

  — Мой XX век — близнецы Дора и Лили (а также их мать)
  — Ostatni Prom — Kasia Trelkowska
  — Panny i wdowy — Mania Lechicka (сер. 1)
  — Faustyna — siostra Faustyna
  — Папа — Эва
  — Tajemnica Sagali — Weronika Kowal (сер. 12 и 13)
  — Gwiezdny Pirat — mama Krzesimira (сер. 1)
 — — В добре и в зле — директор больницы Агата Квечинска
  — Show — Dorota
 —2012 — Barwy szczęścia — Danuta, mama Klary
  — Naznaczony — Ewa Kuklińska, trenerka Izy (сер. 8)
  — Usta usta – Ewa Kalwos, szefowa Krzysztofa
 —2011 — Ludzie Chudego — Mariola „Lola” Chudziszewska
  — Ojciec Mateusz — pisarka Ewelina Linde (сер. 59)
 , 2016 — Ranczo — Grażyna, matka Kingi
  — Комиссар Алекс — Dorota Wirska (сер. 73)
  — Kobieta w lustrze — Zofia
  — Aż po sufit! — Tamara Majer, matka Natalii

Примечания

Ссылки 
 Dorota Segda 
 Dorota Segda 
 Дорота Сегда

Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши